Naselja u Crnoj Gori:
 Grdovići (Bar, Crna Gora), naselje u općini Bar 

Naselje u Srbiji:
 Grdovići (Arilje, Srbija), naselje u općini Arilje